Суперкубок Казахстана по футболу 2023 года () — 16-й розыгрыш Суперкубка Казахстана. В мачте приняли участие чемпион Казахстана прошедшего сезона («Астана») и обладатель кубка Казахстана («Ордабасы»). Столичная «Астана» одержала победу со счётом 2:1 над шымкентским «Ордабасы» и в шестой раз стала обладателем Суперкубка.

Отчёт о матче

Примечания 

Суперкубок Казахстана по футболу
Футбол в Казахстане в 2023 году
К